Comtat de Lafayette (Arkansas)
 Comtat de Lafayette (Florida)
 Comtat de Lafayette (Mississipí)
 Comtat de Lafayette (Missouri)
 Comtat de Lafayette (Wisconsin)
 Parròquia de Lafayette (Louisiana)